Villers-la-Ville (Belgio) – municipalità belga del Brabante Vallone
 Villers-la-Ville (Francia) – comune francese del dipartimento dell'Alta Saona